USS Hoel war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy. Sie wurden benannt nach William R. Hoel

USS Hoel (DD-533) war ein Zerstörer der Fletcher-Klasse
USS Hoel (DD-768) wurde während der Konstruktion 1946 wieder abgebrochen
USS Hoel (DDG-13) war ein Zerstörer der Charles-F.-Adams-Klasse

Hoel